|-
|(130251)||2000 CM118|| align=right|15,1|| align=right|2,907|| align=right|0,121|| align=right|10,03|| align=right|4,955||MBA||11. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130252)||2000 CN135|| align=right|15,8|| align=right|2,990|| align=right|0,144|| align=right|2,19|| align=right|5,169||MBA||4. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130253)||2000 DV2|| align=right|15,6|| align=right|2,973|| align=right|0,035|| align=right|1,95|| align=right|5,125||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130254)||2000 DJ14|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,190|| align=right|1,12|| align=right|5,121||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130255)||2000 DQ18|| align=right|15,5|| align=right|3,131|| align=right|0,212|| align=right|5,96|| align=right|5,540||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130256)||2000 DG24|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,171|| align=right|9,50|| align=right|5,560||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130257)||2000 DB31|| align=right|14,3|| align=right|3,124|| align=right|0,100|| align=right|10,15|| align=right|5,521||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130258)||2000 DL33|| align=right|14,7|| align=right|3,171|| align=right|0,097|| align=right|11,47|| align=right|5,645||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130259)||2000 DV33|| align=right|15,3|| align=right|3,182|| align=right|0,138|| align=right|3,81|| align=right|5,676||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130260)||2000 DP38|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,047|| align=right|15,85|| align=right|5,734||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130261)||2000 DV38|| align=right|15,1|| align=right|3,024|| align=right|0,182|| align=right|3,18|| align=right|5,259||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130262)||2000 DY39|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,128|| align=right|10,71|| align=right|5,365||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130263)||2000 DP42|| align=right|14,9|| align=right|3,179|| align=right|0,120|| align=right|5,06|| align=right|5,668||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130264)||2000 DZ44|| align=right|15,0|| align=right|2,682|| align=right|0,179|| align=right|18,74|| align=right|4,393||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130265)||2000 DB48|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,156|| align=right|5,97|| align=right|5,428||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130266)||2000 DF50|| align=right|15,8|| align=right|2,702|| align=right|0,076|| align=right|7,94|| align=right|4,440||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130267)||2000 DK53|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,281|| align=right|11,21|| align=right|4,684||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130268)||2000 DP54|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,039|| align=right|11,39|| align=right|5,474||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130269)||2000 DU54|| align=right|15,5|| align=right|3,162|| align=right|0,116|| align=right|1,79|| align=right|5,622||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130270)||2000 DZ54|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,181|| align=right|1,67|| align=right|5,484||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130271)||2000 DJ60|| align=right|15,2|| align=right|3,169|| align=right|0,057|| align=right|1,27|| align=right|5,640||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130272)||2000 DY60|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,110|| align=right|2,01|| align=right|5,581||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130273)||2000 DV64|| align=right|15,5|| align=right|3,078|| align=right|0,158|| align=right|4,46|| align=right|5,398||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130274)||2000 DT65|| align=right|15,4|| align=right|3,142|| align=right|0,096|| align=right|2,18|| align=right|5,570||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130275)||2000 DD70|| align=right|15,3|| align=right|2,998|| align=right|0,054|| align=right|2,14|| align=right|5,190||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130276)||2000 DY76|| align=right|16,7|| align=right|2,121|| align=right|0,163|| align=right|6,07|| align=right|3,089||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130277)||2000 DT79|| align=right|14,7|| align=right|3,095|| align=right|0,096|| align=right|4,88|| align=right|5,444||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130278)||2000 DZ82|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,047|| align=right|7,73|| align=right|5,277||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130279)||2000 DO87|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,116|| align=right|21,14|| align=right|5,708||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130280)||2000 DJ103|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,098|| align=right|13,95|| align=right|5,555||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130281)||2000 EM|| align=right|15,4|| align=right|3,100|| align=right|0,143|| align=right|5,68|| align=right|5,458||MBA||2. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(130282)||2000 EZ2|| align=right|15,2|| align=right|2,920|| align=right|0,109|| align=right|1,00|| align=right|4,989||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130283)||2000 EB8|| align=right|15,0|| align=right|3,123|| align=right|0,063|| align=right|17,16|| align=right|5,517||MBA||4. března 2000||Lake Tekapo||N. Brady
|-
|(130284)||2000 EL17|| align=right|15,3|| align=right|3,093|| align=right|0,201|| align=right|6,61|| align=right|5,439||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130285)||2000 EW18|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,075|| align=right|10,82|| align=right|5,482||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130286)||2000 EN22|| align=right|15,5|| align=right|2,992|| align=right|0,095|| align=right|3,89|| align=right|5,175||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130287)||2000 EW27|| align=right|14,2|| align=right|3,187|| align=right|0,149|| align=right|19,40|| align=right|5,690||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130288)||2000 ED35|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,207|| align=right|9,46|| align=right|5,381||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130289)||2000 EX35|| align=right|15,3|| align=right|2,939|| align=right|0,112|| align=right|1,58|| align=right|5,037||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130290)||2000 EO39|| align=right|14,8|| align=right|3,142|| align=right|0,151|| align=right|7,97|| align=right|5,570||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130291)||2000 ES39|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,126|| align=right|2,16|| align=right|5,451||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130292)||2000 ER41|| align=right|14,7|| align=right|3,173|| align=right|0,060|| align=right|9,61|| align=right|5,650||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130293)||2000 EH44|| align=right|15,1|| align=right|3,154|| align=right|0,115|| align=right|2,54|| align=right|5,600||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130294)||2000 EA59|| align=right|15,3|| align=right|3,126|| align=right|0,144|| align=right|0,36|| align=right|5,527||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130295)||2000 EF60|| align=right|15,6|| align=right|3,252|| align=right|0,279|| align=right|0,80|| align=right|5,863||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130296)||2000 EF62|| align=right|15,9|| align=right|3,165|| align=right|0,129|| align=right|1,49|| align=right|5,629||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130297)||2000 ET62|| align=right|14,4|| align=right|3,198|| align=right|0,230|| align=right|25,34|| align=right|5,718||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130298)||2000 EA68|| align=right|14,6|| align=right|3,212|| align=right|0,132|| align=right|14,42|| align=right|5,755||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130299)||2000 EQ68|| align=right|14,9|| align=right|3,217|| align=right|0,109|| align=right|12,54|| align=right|5,768||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130300)||2000 EV69|| align=right|14,7|| align=right|3,138|| align=right|0,067|| align=right|9,63|| align=right|5,559||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130301)||2000 EP71|| align=right|15,5|| align=right|3,052|| align=right|0,121|| align=right|2,79|| align=right|5,330||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130302)||2000 EH78|| align=right|15,6|| align=right|3,192|| align=right|0,219|| align=right|2,52|| align=right|5,702||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130303)||2000 EO79|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,029|| align=right|16,98|| align=right|5,417||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130304)||2000 EY82|| align=right|14,1|| align=right|3,175|| align=right|0,131|| align=right|17,37|| align=right|5,657||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130305)||2000 EW88|| align=right|14,8|| align=right|3,105|| align=right|0,144|| align=right|17,52|| align=right|5,470||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130306)||2000 EN96|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,100|| align=right|10,66|| align=right|5,640||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130307)||2000 EP102|| align=right|16,8|| align=right|2,663|| align=right|0,191|| align=right|3,03|| align=right|4,344||MBA||14. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130308)||2000 EZ102|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,158|| align=right|17,01|| align=right|5,657||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130309)||2000 EM103|| align=right|14,3|| align=right|3,148|| align=right|0,211|| align=right|19,74|| align=right|5,586||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130310)||2000 EP103|| align=right|14,0|| align=right|3,151|| align=right|0,186|| align=right|18,35|| align=right|5,594||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130311)||2000 EW105|| align=right|14,0|| align=right|3,201|| align=right|0,118|| align=right|27,29|| align=right|5,726||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130312)||2000 EX107|| align=right|14,8|| align=right|3,170|| align=right|0,161|| align=right|11,47|| align=right|5,644||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130313)||2000 EM120|| align=right|14,9|| align=right|3,083|| align=right|0,110|| align=right|6,57|| align=right|5,414||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130314)||2000 EU121|| align=right|14,6|| align=right|3,127|| align=right|0,097|| align=right|12,55|| align=right|5,529||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(130315)||2000 EV122|| align=right|15,7|| align=right|3,248|| align=right|0,126|| align=right|2,25|| align=right|5,852||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130316)||2000 EK123|| align=right|14,6|| align=right|3,194|| align=right|0,163|| align=right|2,63|| align=right|5,707||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130317)||2000 EK124|| align=right|14,3|| align=right|3,229|| align=right|0,119|| align=right|5,16|| align=right|5,800||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130318)||2000 EO130|| align=right|15,3|| align=right|3,057|| align=right|0,222|| align=right|2,94|| align=right|5,345||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130319)||2000 EX140|| align=right|15,3|| align=right|3,109|| align=right|0,163|| align=right|8,99|| align=right|5,482||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(130320)||2000 EL141|| align=right|15,1|| align=right|3,197|| align=right|0,125|| align=right|2,06|| align=right|5,717||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(130321)||2000 EW163|| align=right|15,6|| align=right|3,164|| align=right|0,185|| align=right|3,01|| align=right|5,628||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130322)||2000 EO166|| align=right|15,0|| align=right|1,938|| align=right|0,066|| align=right|19,48|| align=right|2,697||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130323)||2000 ED169|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,187|| align=right|12,39|| align=right|5,424||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130324)||2000 EC170|| align=right|14,2|| align=right|3,188|| align=right|0,186|| align=right|29,88|| align=right|5,692||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130325)||2000 EV178|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,047|| align=right|17,07|| align=right|5,408||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130326)||2000 EJ183|| align=right|15,4|| align=right|3,088|| align=right|0,130|| align=right|16,35|| align=right|5,426||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130327)||2000 EU189|| align=right|16,2|| align=right|3,024|| align=right|0,076|| align=right|3,51|| align=right|5,259||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130328)||2000 FT6|| align=right|15,6|| align=right|3,067|| align=right|0,095|| align=right|7,65|| align=right|5,370||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130329)||2000 FG11|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,147|| align=right|12,54|| align=right|5,280||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130330)||2000 FK11|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,182|| align=right|11,14|| align=right|5,559||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130331)||2000 FJ14|| align=right|15,7|| align=right|3,098|| align=right|0,142|| align=right|1,86|| align=right|5,452||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130332)||2000 FC23|| align=right|14,8|| align=right|3,141|| align=right|0,124|| align=right|27,66|| align=right|5,566||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130333)||2000 FT23|| align=right|14,3|| align=right|3,139|| align=right|0,103|| align=right|17,54|| align=right|5,561||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130334)||2000 FD24|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,282|| align=right|26,08|| align=right|5,680||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130335)||2000 FZ26|| align=right|14,7|| align=right|3,085|| align=right|0,300|| align=right|22,38|| align=right|5,417||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130336)||2000 FU27|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,215|| align=right|25,79|| align=right|5,497||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130337)||2000 FR29|| align=right|15,0|| align=right|3,145|| align=right|0,106|| align=right|7,47|| align=right|5,576||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130338)||2000 FO34|| align=right|14,3|| align=right|3,114|| align=right|0,109|| align=right|17,12|| align=right|5,494||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130339)||2000 FC39|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,158|| align=right|26,77|| align=right|5,631||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130340)||2000 FU43|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,161|| align=right|17,48|| align=right|5,439||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130341)||2000 FU47|| align=right|15,1|| align=right|3,163|| align=right|0,167|| align=right|9,60|| align=right|5,624||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130342)||2000 FK53|| align=right|14,9|| align=right|3,349|| align=right|0,102|| align=right|17,15|| align=right|6,129||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130343)||2000 FB56|| align=right|15,1|| align=right|3,131|| align=right|0,211|| align=right|15,91|| align=right|5,540||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130344)||2000 FL57|| align=right|14,8|| align=right|2,998|| align=right|0,055|| align=right|11,72|| align=right|5,190||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130345)||2000 FQ57|| align=right|15,0|| align=right|3,056|| align=right|0,009|| align=right|11,86|| align=right|5,342||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130346)||2000 FA61|| align=right|16,1|| align=right|3,084|| align=right|0,156|| align=right|17,55|| align=right|5,416||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130347)||2000 FV63|| align=right|14,5|| align=right|3,178|| align=right|0,050|| align=right|10,19|| align=right|5,664||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130348)||2000 FJ72|| align=right|16,6|| align=right|3,166|| align=right|0,127|| align=right|1,19|| align=right|5,632||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130349)||2000 FC73|| align=right|14,7|| align=right|3,131|| align=right|0,106|| align=right|7,54|| align=right|5,540||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130350)||2000 GS4|| align=right|15,7|| align=right|1,970|| align=right|0,051|| align=right|22,37|| align=right|2,765||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130351)||2000 GQ16|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,116|| align=right|13,33|| align=right|5,360||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130352)||2000 GU19|| align=right|15,1|| align=right|3,245|| align=right|0,019|| align=right|12,20|| align=right|5,844||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130353)||2000 GD21|| align=right|15,3|| align=right|3,094|| align=right|0,086|| align=right|4,67|| align=right|5,440||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130354)||2000 GF25|| align=right|15,2|| align=right|3,133|| align=right|0,068|| align=right|1,08|| align=right|5,543||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130355)||2000 GG35|| align=right|15,0|| align=right|3,173|| align=right|0,060|| align=right|8,67|| align=right|5,651||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130356)||2000 GW43|| align=right|14,9|| align=right|3,220|| align=right|0,110|| align=right|12,83|| align=right|5,777||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130357)||2000 GD47|| align=right|15,3|| align=right|3,201|| align=right|0,148|| align=right|2,04|| align=right|5,725||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130358)||2000 GT61|| align=right|14,9|| align=right|3,149|| align=right|0,111|| align=right|15,48|| align=right|5,587||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130359)||2000 GQ65|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,255|| align=right|22,46|| align=right|5,676||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130360)||2000 GW70|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,048|| align=right|8,69|| align=right|5,628||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130361)||2000 GN86|| align=right|15,3|| align=right|3,136|| align=right|0,235|| align=right|13,62|| align=right|5,552||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130362)||2000 GY87|| align=right|14,3|| align=right|3,139|| align=right|0,177|| align=right|10,88|| align=right|5,559||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130363)||2000 GH93|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,208|| align=right|13,20|| align=right|5,496||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130364)||2000 GJ97|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,084|| align=right|10,59|| align=right|5,557||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130365)||2000 GV100|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,080|| align=right|5,15|| align=right|5,388||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130366)||2000 GT116|| align=right|15,6|| align=right|3,261|| align=right|0,072|| align=right|3,85|| align=right|5,888||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130367)||2000 GS118|| align=right|15,8|| align=right|3,252|| align=right|0,061|| align=right|10,56|| align=right|5,864||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130368)||2000 GF121|| align=right|15,7|| align=right|3,217|| align=right|0,155|| align=right|0,51|| align=right|5,770||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130369)||2000 GZ124|| align=right|14,1|| align=right|3,186|| align=right|0,362|| align=right|20,49|| align=right|5,687||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130370)||2000 GP129|| align=right|15,8|| align=right|3,200|| align=right|0,221|| align=right|16,03|| align=right|5,723||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130371)||2000 GZ147|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,072|| align=right|10,18|| align=right|5,442||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130372)||2000 GP149|| align=right|16,5|| align=right|3,122|| align=right|0,107|| align=right|0,70|| align=right|5,516||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130373)||2000 GU156|| align=right|14,8|| align=right|3,169|| align=right|0,204|| align=right|8,57|| align=right|5,641||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130374)||2000 GB164|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,167|| align=right|10,52|| align=right|5,647||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(130375)||2000 GX170|| align=right|14,5|| align=right|3,184|| align=right|0,084|| align=right|8,68|| align=right|5,680||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130376)||2000 GJ178|| align=right|15,0|| align=right|3,184|| align=right|0,096|| align=right|6,48|| align=right|5,681||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130377)||2000 GJ183|| align=right|15,4|| align=right|3,181|| align=right|0,071|| align=right|9,21|| align=right|5,673||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130378)||2000 HR|| align=right|15,1|| align=right|3,148|| align=right|0,163|| align=right|6,37|| align=right|5,586||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130379)||2000 HO15|| align=right|13,9|| align=right|3,426|| align=right|0,158|| align=right|16,93|| align=right|6,340||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130380)||2000 HN33|| align=right|15,4|| align=right|3,255|| align=right|0,273|| align=right|3,72|| align=right|5,873||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130381)||2000 HR35|| align=right|14,9|| align=right|3,168|| align=right|0,188|| align=right|12,12|| align=right|5,637||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130382)||2000 HW60|| align=right|14,6|| align=right|3,372|| align=right|0,072|| align=right|5,99|| align=right|6,192||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130383)||2000 HA61|| align=right|17,1|| align=right|2,144|| align=right|0,195|| align=right|1,42|| align=right|3,138||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130384)||2000 HB77|| align=right|14,0|| align=right|3,181|| align=right|0,185|| align=right|24,97|| align=right|5,672||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130385)||2000 JS29|| align=right|15,2|| align=right|3,308|| align=right|0,250|| align=right|2,86|| align=right|6,015||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130386)||2000 JY33|| align=right|15,4|| align=right|2,190|| align=right|0,297|| align=right|5,16|| align=right|3,241||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130387)||2000 JJ40|| align=right|16,5|| align=right|2,153|| align=right|0,124|| align=right|1,36|| align=right|3,157||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130388)||2000 JY66|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,198|| align=right|17,59|| align=right|5,618||MBA||1. května 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(130389)||2000 JH70|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,199|| align=right|14,34|| align=right|5,444||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130390)||2000 JW70|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,105|| align=right|19,97|| align=right|5,488||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130391)||2000 JG81|| align=right|7,9|| align=right|47,87|| align=right|0,287|| align=right|23,42|| align=right|332||CNT||6. května 2000||La Silla||La Silla
|-
|(130392)||2000 KM60|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,243|| align=right|7,43|| align=right|5,494||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130393)||2000 KV67|| align=right|13,7|| align=right|3,202|| align=right|0,167|| align=right|22,05|| align=right|5,728||MBA||30. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130394)||2000 LL14|| align=right|16,1|| align=right|2,188|| align=right|0,217|| align=right|2,49|| align=right|3,236||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130395)||2000 LX25|| align=right|15,0|| align=right|2,163|| align=right|0,235|| align=right|23,63|| align=right|3,180||MBA||11. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130396)||2000 LD31|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,169|| align=right|5,31|| align=right|3,389||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130397)||2000 LB32|| align=right|16,0|| align=right|2,169|| align=right|0,210|| align=right|4,00|| align=right|3,193||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130398)||2000 NR8|| align=right|15,7|| align=right|2,229|| align=right|0,119|| align=right|6,35|| align=right|3,327||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130399)||2000 NG13|| align=right|16,2|| align=right|2,176|| align=right|0,151|| align=right|2,69|| align=right|3,209||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130400)||2000 NP13|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,174|| align=right|4,46|| align=right|3,431||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130401)||2000 NX18|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,125|| align=right|7,49|| align=right|3,286||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130402)||2000 OP6|| align=right|15,6|| align=right|2,194|| align=right|0,156|| align=right|5,58|| align=right|3,249||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130403)||2000 OZ13|| align=right|16,0|| align=right|2,163|| align=right|0,065|| align=right|1,75|| align=right|3,180||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130404)||2000 OQ16|| align=right|15,9|| align=right|2,163|| align=right|0,109|| align=right|2,90|| align=right|3,180||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130405)||2000 OO17|| align=right|15,6|| align=right|2,166|| align=right|0,164|| align=right|1,74|| align=right|3,188||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130406)||2000 OF25|| align=right|13,5|| align=right|3,131|| align=right|0,232|| align=right|14,01|| align=right|5,539||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130407)||2000 OV29|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,224|| align=right|3,25|| align=right|3,338||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130408)||2000 ON32|| align=right|15,9|| align=right|2,208|| align=right|0,208|| align=right|5,74|| align=right|3,279||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130409)||2000 OB33|| align=right|16,1|| align=right|2,217|| align=right|0,196|| align=right|4,65|| align=right|3,301||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130410)||2000 OW40|| align=right|16,7|| align=right|2,323|| align=right|0,213|| align=right|3,32|| align=right|3,540||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130411)||2000 OU44|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,172|| align=right|5,64|| align=right|3,536||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130412)||2000 OT45|| align=right|16,0|| align=right|2,197|| align=right|0,122|| align=right|4,05|| align=right|3,256||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130413)||2000 OO47|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,176|| align=right|2,75|| align=right|3,596||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130414)||2000 OU51|| align=right|14,9|| align=right|2,289|| align=right|0,125|| align=right|5,69|| align=right|3,463||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130415)||2000 OH57|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,284|| align=right|25,47|| align=right|3,412||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130416)||2000 OJ58|| align=right|16,2|| align=right|2,207|| align=right|0,152|| align=right|5,22|| align=right|3,278||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130417)||2000 OR58|| align=right|15,9|| align=right|2,218|| align=right|0,060|| align=right|3,29|| align=right|3,303||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130418)||2000 OV60|| align=right|14,4|| align=right|3,623|| align=right|0,237|| align=right|12,70|| align=right|6,895||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130419)||2000 PP|| align=right|16,9|| align=right|2,270|| align=right|0,074|| align=right|6,46|| align=right|3,419||MBA||1. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130420)||2000 PB10|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,189|| align=right|6,10|| align=right|3,468||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130421)||2000 PN11|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,100|| align=right|10,31|| align=right|3,534||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130422)||2000 PZ15|| align=right|16,4|| align=right|2,152|| align=right|0,072|| align=right|3,62|| align=right|3,156||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130423)||2000 PA16|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,097|| align=right|6,20|| align=right|3,356||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130424)||2000 PV18|| align=right|15,3|| align=right|2,251|| align=right|0,115|| align=right|5,19|| align=right|3,377||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130425)||2000 PF19|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,125|| align=right|7,28|| align=right|3,495||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130426)||2000 PT21|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,179|| align=right|5,58|| align=right|3,448||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130427)||2000 PU21|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,213|| align=right|6,44|| align=right|3,274||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130428)||2000 PF22|| align=right|16,8|| align=right|2,221|| align=right|0,154|| align=right|7,77|| align=right|3,309||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130429)||2000 PY22|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,178|| align=right|5,03|| align=right|3,237||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130430)||2000 PM24|| align=right|15,9|| align=right|2,230|| align=right|0,225|| align=right|7,96|| align=right|3,329||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130431)||2000 PQ24|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,020|| align=right|9,84|| align=right|3,563||MBA||2. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130432)||2000 QM4|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,118|| align=right|8,42|| align=right|3,595||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130433)||2000 QO9|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,177|| align=right|3,55|| align=right|3,765||MBA||26. srpna 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(130434)||2000 QU11|| align=right|16,4|| align=right|2,160|| align=right|0,109|| align=right|2,23|| align=right|3,175||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130435)||2000 QB12|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,185|| align=right|6,19|| align=right|3,458||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130436)||2000 QY13|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,181|| align=right|2,72|| align=right|3,703||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130437)||2000 QJ15|| align=right|16,7|| align=right|2,406|| align=right|0,217|| align=right|1,26|| align=right|3,732||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130438)||2000 QS17|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,044|| align=right|6,59|| align=right|3,460||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130439)||2000 QO18|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,212|| align=right|1,76|| align=right|3,674||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130440)||2000 QW18|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,176|| align=right|4,76|| align=right|3,604||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130441)||2000 QQ20|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,140|| align=right|2,28|| align=right|3,454||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130442)||2000 QL24|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,117|| align=right|6,00|| align=right|3,484||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130443)||2000 QC26|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,145|| align=right|7,86|| align=right|3,488||MBA||26. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(130444)||2000 QJ29|| align=right|15,6|| align=right|2,259|| align=right|0,212|| align=right|6,11|| align=right|3,396||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130445)||2000 QV31|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,256|| align=right|4,34|| align=right|3,490||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130446)||2000 QO36|| align=right|16,5|| align=right|2,318|| align=right|0,189|| align=right|6,02|| align=right|3,529||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130447)||2000 QZ42|| align=right|16,7|| align=right|2,537|| align=right|0,259|| align=right|6,06|| align=right|4,040||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130448)||2000 QP43|| align=right|16,6|| align=right|2,282|| align=right|0,039|| align=right|4,31|| align=right|3,446||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130449)||2000 QY48|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,177|| align=right|0,90|| align=right|3,474||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130450)||2000 QP50|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,163|| align=right|3,87|| align=right|3,636||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130451)||2000 QE56|| align=right|17,4|| align=right|2,192|| align=right|0,121|| align=right|3,45|| align=right|3,246||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130452)||2000 QX56|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,112|| align=right|11,89|| align=right|3,495||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130453)||2000 QT59|| align=right|13,8|| align=right|3,983|| align=right|0,160|| align=right|3,28|| align=right|7,949||HLD||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130454)||2000 QK61|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,126|| align=right|2,71|| align=right|3,675||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130455)||2000 QD63|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,102|| align=right|7,24|| align=right|3,449||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130456)||2000 QE63|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,131|| align=right|6,96|| align=right|3,463||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130457)||2000 QZ65|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,087|| align=right|7,15|| align=right|3,643||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130458)||2000 QG66|| align=right|15,9|| align=right|2,272|| align=right|0,193|| align=right|8,36|| align=right|3,424||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130459)||2000 QZ66|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,135|| align=right|7,21|| align=right|3,569||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130460)||2000 QL67|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,145|| align=right|6,16|| align=right|3,336||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130461)||2000 QR71|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,134|| align=right|5,36|| align=right|3,379||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130462)||2000 QU73|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,162|| align=right|3,28|| align=right|3,260||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130463)||2000 QR74|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,138|| align=right|1,74|| align=right|3,674||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130464)||2000 QU77|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,219|| align=right|1,33|| align=right|3,611||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130465)||2000 QF78|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,166|| align=right|2,23|| align=right|3,685||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130466)||2000 QL78|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,148|| align=right|1,94|| align=right|3,628||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130467)||2000 QO78|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,157|| align=right|3,29|| align=right|3,363||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130468)||2000 QQ79|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,194|| align=right|1,00|| align=right|3,762||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130469)||2000 QQ80|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,087|| align=right|11,85|| align=right|4,034||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130470)||2000 QM82|| align=right|16,8|| align=right|2,451|| align=right|0,186|| align=right|2,54|| align=right|3,837||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130471)||2000 QJ85|| align=right|16,7|| align=right|2,233|| align=right|0,168|| align=right|4,04|| align=right|3,336||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130472)||2000 QM85|| align=right|16,3|| align=right|2,262|| align=right|0,098|| align=right|5,66|| align=right|3,402||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130473)||2000 QJ86|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,114|| align=right|5,22|| align=right|3,640||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130474)||2000 QU87|| align=right|16,4|| align=right|2,171|| align=right|0,195|| align=right|2,83|| align=right|3,199||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130475)||2000 QC90|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,132|| align=right|5,53|| align=right|3,542||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130476)||2000 QZ93|| align=right|16,4|| align=right|2,261|| align=right|0,171|| align=right|2,39|| align=right|3,399||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130477)||2000 QK94|| align=right|17,0|| align=right|2,148|| align=right|0,173|| align=right|1,84|| align=right|3,149||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130478)||2000 QY95|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,198|| align=right|2,89|| align=right|3,423||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130479)||2000 QB97|| align=right|16,2|| align=right|2,227|| align=right|0,168|| align=right|5,21|| align=right|3,322||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130480)||2000 QE97|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,279|| align=right|2,83|| align=right|3,483||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130481)||2000 QQ97|| align=right|16,0|| align=right|2,279|| align=right|0,165|| align=right|5,36|| align=right|3,439||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130482)||2000 QX97|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,230|| align=right|3,81|| align=right|3,531||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130483)||2000 QX100|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,091|| align=right|7,17|| align=right|3,497||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130484)||2000 QY101|| align=right|16,5|| align=right|2,274|| align=right|0,122|| align=right|6,99|| align=right|3,428||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130485)||2000 QN103|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,194|| align=right|2,48|| align=right|3,796||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130486)||2000 QA106|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,240|| align=right|8,74|| align=right|3,727||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130487)||2000 QJ112|| align=right|16,7|| align=right|2,292|| align=right|0,209|| align=right|0,89|| align=right|3,470||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130488)||2000 QS112|| align=right|16,4|| align=right|2,413|| align=right|0,181|| align=right|2,08|| align=right|3,749||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130489)||2000 QN113|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,114|| align=right|6,18|| align=right|3,705||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130490)||2000 QY116|| align=right|16,2|| align=right|2,221|| align=right|0,190|| align=right|7,67|| align=right|3,310||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130491)||2000 QT117|| align=right|16,3|| align=right|2,548|| align=right|0,317|| align=right|6,97|| align=right|4,067||MBA||29. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(130492)||2000 QT118|| align=right|16,5|| align=right|2,240|| align=right|0,170|| align=right|4,54|| align=right|3,351||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130493)||2000 QV118|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,067|| align=right|5,67|| align=right|3,563||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130494)||2000 QH120|| align=right|17,3|| align=right|2,259|| align=right|0,204|| align=right|5,51|| align=right|3,394||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130495)||2000 QX126|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,079|| align=right|5,13|| align=right|3,621||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130496)||2000 QT127|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,175|| align=right|5,72|| align=right|3,563||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130497)||2000 QY127|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,265|| align=right|4,60|| align=right|4,088||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130498)||2000 QW128|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,114|| align=right|5,50|| align=right|3,532||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130499)||2000 QB129|| align=right|15,2|| align=right|2,371|| align=right|0,218|| align=right|4,76|| align=right|3,650||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130500)||2000 QR134|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,214|| align=right|2,85|| align=right|3,641||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek